Sandell är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Sandell

Alfabetiskt sorterade
 Annemari Sandell-Hyvärinen (född 1977), finländsk löpare
 Arvid Sandell (1926–2010), bohuslänsk lokalhistoriker
 Cecilia Sandell (född 1968), fotbollsspelare
 Emrik Sandell (1881–1955), kompositör
 Erik Sandell (1836–1878), järnvägsingenjör
 Fredrik Sandell (född 1972), fotbollsspelare
 Gösta Sandell (1923–2004), jurist
 Håkan Sandell (född 1962), poet
 Joakim Sandell (född 1975), politiker, socialdemokrat
 Jonas Sandell (1790–1858), präst och naturalhistoriker, far till Lina Sandell
 Lina Sandell (1832–1903), psalmförfattare
 Lina Sandell (skådespelare) (1861–1938)
 Marcus Sandell (född 1987) finländsk utförsåkare
 Nils-Henrik Sandell (född 1925), finländsk arkitekt
 Nils-Åke Sandell (1927–1992), fotbollsspelare
 Patrick Sandell (född 1969), bandyspelare
 Patrik Sandell (född 1982), rallyförare
 Per Sandell (1749–1803), kyrkmålare
 Robin Sandell (född 1975), salsadansare
 Sami Sandell (född 1987), finsk ishockeyspelare
 Signe Lagerlöw-Sandell (1881–1970), journalist och poet
 Sven Sandell (död 1734) bildhuggare
 Thomas Sandell, flera personer
 Thomas Sandell (arkitekt) (född 1959)
 Thomas Sandell (entreprenör) (född 1964)
 Tom Sandell (född 1936), finlandssvensk författare
 Ulla Sandell (1927–2016), politiker i Malmö
 Vanja Sandell Billström (född 1983), filmare
 Victoria Sandell Svensson (född 1977), fotbollsspelare
 Viola Sandell (1910–1999), riksdagsledamot, socialdemokrat
 Åsa Sandell (född 1967), proffsboxare

Kronologiskt ordnade
 Sven Sandell (död 1734) bildhuggare
 Per Sandell (1749–1803), kyrkmålare
 Jonas Sandell (1790–1858), präst och naturalhistoriker, far till Lina Sandell
 Lina Sandell (1832–1903), psalmförfattare
 Erik Sandell (1836–1878), järnvägsingenjör
 Lina Sandell (skådespelerska) (1861–1938)
 Emrik Sandell (1881–1955), kompositör
 Signe Lagerlöw-Sandell (1881–1970), journalist och poet
 Viola Sandell (1910–1999), riksdagsledamot (s)
 Gösta Sandell (1923–2004), jurist
 Arvid Sandell (1926–2010), bohuslänsk lokalhistoriker
 Ulla Sandell (1927–2016), politiker i Malmö
 Nils-Åke Sandell (1927–1992), fotbollsspelare
 Nils-Henrik Sandell (född 1925), finländsk arkitekt
 Tom Sandell (född 1936), finlandssvensk författare
 Thomas Sandell (arkitekt) (född 1959)
 Håkan Sandell (född 1962), poet
 Thomas Sandell (entreprenör) (född 1964)
 Åsa Sandell (född 1967), proffsboxare
 Cecilia Sandell (född 1968), fotbollsspelare
 Patrick Sandell (född 1969), bandyspelare
 Fredrik Sandell (född 1972), fotbollsspelare
 Joakim Sandell (född 1975), politiker (s)
 Robin Sandell (född 1975), salsadansare
 Annemari Sandell-Hyvärinen (född 1977), finländsk löpare
 Victoria Sandell Svensson (född 1977), fotbollsspelare
 Patrik Sandell (född 1982), rallyförare
 Vanja Sandell Billström (född 1983), filmare
 Marcus Sandell (född 1987) finländsk utförsåkare
 Sami Sandell (född 1987), finsk ishockeyspelare

Se även 
 Sandell Bay – flera
 Sandell Lake
 Sandell River
 Sandel